Fahrradstellplatz steht für:
 
 eine örtliche Fahrradabstellanlage
 eine Vorrichtung zur Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln